Alfredo Covelli (1914-1998) – politico italiano
 Emilio Covelli (1846-1915) – anarchico italiano
 Gaele Covelli, all'anagrafe Gian Emanuele Covelli (1872-1932) – pittore italiano
 Nicola Covelli (1790-1829) – mineralogista e docente italiano
 Omar Julián Leal Covelli (1990) – pilota automobilistico colombiano